Norfolk kan syfta på
 Norfolk, England – ett grevskap i England
 Hertig av Norfolk – en engelsk titel
 Norfolk, Massachusetts – en ort i USA
 Norfolk, Nebraska – en ort i USA
 Norfolk, Virginia – en ort i USA
 Norfolkön –  en vulkanö i Stilla havet, belägen mellan Nya Zeeland och Nya Kaledonien, australisk besittning
 Norfolk- och Long Island-orkanen 1821 – en tropisk cyklon som i september 1821 slog till i östra USA